Agee kan syfta på

James Agee, amerikansk författare, journalist, poet, manusförfattare och filmkritiker.
Philip Agee, amerikansk CIA-agent och författare. 
Steve Agee, amerikansk skådespelare. 
Tawatha Agee, amerikansk sångerska och låtskrivare.